Numele Meșterul Manole se poate referi la:
 Meșterul Manole, personaj mitologic românesc;
 Meșterul Manole (1925), piesă de teatru de Victor Eftimiu;
 Meșterul Manole (1927), piesă de teatru de Lucian Blaga;
 Meșterul Manole (2001), piesă de teatru de Ștefan Dumitrescu
 Meșterul Manole, operă în trei acte (1938) de Paul Constantinescu, libret Mircea Streinul;
 Meșterul Manole, revistă literară apărută între 1939 și 1942;
 Meșterul Manole, un EP al formației Phoenix;
 Meșterul Manole, un proiect de operă-rock al formației Phoenix, cenzurat de către autoritățile comuniste, reluat în 2008 de Josef Kappl;
 Meșterul Manole, o piesă muzicală a formației Phoenix, ce a apărut în 1973 pe EP-ul omonim și în 2000 și 2003 pe albumul În umbra marelui U.R.S.S., de data aceasta reînregistrată.
 Fântâna Meșterului Manole din Curtea de Argeș.

Dezambiguizare
Nume proprii